Беловская — название населённых пунктов.

Россия 
 Беловская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Беловская — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Беловская — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Беловская — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

См. также 
 Беловская волость
 Беловская ГРЭС